Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John Letts e Bruce Man-Son-Hing che hanno battuto in finale Ramesh Krishnan e Jonathan Canter 7-5, 4-6, 6-0.

Teste di serie 

 John Letts /  Bruce Man-Son-Hing (Campioni)
 David Lewis /  Hitoshi Shirato (primo turno)

 Joseph Russell /  Jason Goodall (quarti di finale)
 Kim Bong-Soo /  Jin-Sun Yoo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1989